

Codici 
 002 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rayleigh (Regno Unito)

Cinema 
 00-2 agenti segretissimi – film del 1964
 002 Operazione Luna – film del 1965

Stranger things "002"
Il personaggio 002 di stranger things rappresenta un ragazzo con poteri telecinetici,psichici e un ricordo difficile da dimenticare ma,con questo ricordo trova forza per usare i suoi poteri.